Jméno a příjmení Jiří Crha má více nositelů:

 Jiří Crha (lední hokejista) (* 1950) – bývalý československý hokejový brankář
 Jiří Crha (houslista) (* 1951) – český primáš a houslista
 Jiří Crha (politik) (* 1963) – český politik ODS, od roku 2012 zastupitel Jihomoravského kraje, od roku 2010 zastupitel a 1. místostarosta města Blanska